Селеево — название населённых пунктов в России:

 Селеево — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Селеево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.